La bataille de Castiglione est un nom porté notamment par :
 Bataille de Castiglione (1706) ;
 Bataille de Castiglione (1796).

Castiglione